A-ha: Live at Vallhall - Homecoming é um DVD da banda norueguesa A-ha gravado ao vivo em um show no Vallhall Arena, em Oslo.

Faixas 
 Minor Earth Major Sky
 The Sun Never Shone That Day
 Little Black Heart
 I've Been Losing You
 Manhattan Skyline
 Thought That It Was You
 I Wish I Cared
 Cry Wolf
 Mary Ellen Makes The Moment Count
 Stay On These Roads
 Early Morning
 You'll Never Get Over Me
 Velvet
 The Sun Always Shines On TV
 The Living Daylights
 Hunting High And Low
 Summer Moved On
 Crying In The Rain
 Take On Me

Álbuns ao vivo do A-ha